Impetus Malignum é uma banda de Black Metal/Death Metal brasileira do Rio Grande do Sul criada em setembro de 2001.

História 
A banda foi criada por Disarmoneous (vocal) e Desperatus. A banda tinha como principal objetivo manter o projeto conceitual iniciado na Vultus Devast. Assim, Execratus é convidado a participar da banda, tendo como referência algumas músicas da Vultus Devast, sendo que boa parte das mesmas fazem parte do repertório atual da banda.

Inicialmente,o posto de baixista manteve-se instável, tendo como integrantes Succubus, Holocaust (que ocupou durante algum tempo o posto de guitarrista, nesse período Disarmoneous tocou baixo) e Tenebrus. A formação contou também com Profaner, membro da horda Morterix, posto este que logo apos foi ocupado por Voxíferus, ex-Evil Emperor.

A banda trabalha independente no momento fazendo a divulgação de seu álbum Debut When Darkness Devours The Light.

Um futuro caótico e decadente é o que a banda passa ao ouvinte, através de um trabalho conceitual. Impetus Malignum é o monstruoso instinto que o ser humano esconde no abismo de sua alma.

Integrantes 
 Disarmoneus - vocal, guitarra
 Mortipherous - baixo
 Sathanya - bateria

Ex-Integrantes 
 Succubus - baixo
 Holocaust - guitarra
 Tenebrus - baixo
 Profaner - baixo
 Desperatus - guitarra

Álbuns 
 When The Darkness Devours The Light - 2001
 Death Ride - 2010

Bandas do Rio Grande do Sul
Bandas formadas em 2001